Glass är ett efternamn.

Personer med efternamnet Glass
 Alisha Glass (född 1988), amerikansk volleybollspelare
 Carter Glass (1858–1946), amerikansk politiker, demokrat, finansminister och senator för Virginia
 Christian Henrik Glass (1821–1893), dansk musiker
 Cody Glass (född 1999), kanadensisk ishockeyspelare
 David Glass (född 1935), amerikansk direktör för detaljhandelskedja
 Gene V. Glass (född 1940), amerikansk statistiker
 George Edward Glass (född 1960), amerikansk affärsman och diplomat
 Harry Glass (1930–1997), östtysk backhoppare och skidlöpare
 Henry Glass (född 1953), östtysk backhoppare
 Ira Glass (född 1959), amerikansk journalist
 Jeff Glass (född 1985), kanadensisk ishockeymålvakt
 Joanna Glass (född 1936), kanadensisk-amerikansk dramatiker och författare
 Linzi Glass (född 1958), sydafrikansk ungdomsboksförfattare
 Louis Glass (1864–1936), dansk tonsättare och pianist
 Philip Glass (född 1937), amerikansk kompositör, minimalist
 Pud Glass (1884–1965), kanadensisk ishockeyspelare
 Richard Atwood Glass (1820–1873), engelsk ingenjör,framställare av transatlantiska telegrafkablar
 Tanner Glass (född 1983),kanadensisk ishockeyspelare
 Walter Glaß (1905–1981), tysk skidåkare (nordisk kombination)

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken